

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Sośniny – część wsi Wójtowa w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Lipinki
 Sośniny – część wsi Nienaszów w woj. podkarpackim, w pow. jasielskim, w gminie Nowy Żmigród

Zobacz też 
 Sośni, Sośnia, Sośnie, Sośniak, Sośniakówka, Sośnica, Sośnice, Sośnicowice, Sośnina